Qasim steht für:
 Provinz Qasim, Provinz in Saudi-Arabien

Qasim ist der Familienname folgender Personen:
 Abd al-Karim Qasim (1914–1963), irakischer General und Politiker
 Leyla Qasim (1952–1974), kurdische Dissidentin
 Mahinur Qasim (* 1929), uigurische Politikerin in China

 Samih al-Qasim (um 1939–2014), palästinensischer Dichter

Siehe auch:
 Abu l-Qasim
 Qassim